Karl IX, franska Charles IX, född 27 juni 1550, död 30 maj 1574, var kung av Frankrike från 1560.

Biografi
Karl var son till Henrik II av Frankrike och Katarina av Medici, bror till Frans II av Frankrike och Henrik III av Frankrike.

Hans mor, Katarina av Medici, utövade ett stort inflytande på honom och tvingade honom att samtycka till blodbadet på hugenotterna den 24 augusti 1572, den så kallade Bartolomeinatten. Efter blodbadet sägs det att Karl IX plågades av minnesbilder av offren och lär ha utropat: ”Vilka onda råd har jag icke följt. O min Gud förlåt mig!”

Karl IX avled av tuberkulos 1574, endast 23 år gammal, och efterträddes av sin yngre bror, Henrik.

Han gifte sig (1570) med Elisabeth, född prinsessa av Habsburg (1554–1592), dotter till den tyske kejsaren Maximilian II. I äktenskapet föddes en dotter, Marie-Elisabeth (1572–1578). Han fick också sonen Charles de Valois, hertig av Angoulême (1573–1650) med Marie Touchet.

Anfäder

Referenser

Bibliografi
 Karl IX av Frankrike: La Chasse Royale

Externa länkar

Franska politiker under 1500-talet
Frankrikes regenter
Huset Valois-Angoulême
Födda 1550
Avlidna 1574
Män
Personer under hugenottkrigen